Aidid (Somali Caydiid, englisch selten auch Aideed geschrieben) ist ein somalischer Name.

Bekannte Namensträger sind:
 Mohammed Farah Aidid, Kriegsherr im somalischen Bürgerkrieg, † 1996 (Aidid senior)
 Hussein Mohammed Farah Aidid, dessen Sohn und Nachfolger (Hussein Aidid, Aidid junior).